Beghetto ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Beghetto (* 1994), italienischer Fußballspieler
 Giuseppe Beghetto (* 1939), italienischer Radrennfahrer
 Luigi Beghetto (* 1973), italienischer Fußballspieler
 Massimo Beghetto (* 1968), italienischer Fußballspieler